Red Cross – nome in lingua inglese della Croce Rossa
Red Cross – album di John Fahey del 2003
Red Cross – EP dei Redd Kross del 1980
Red Cross – comune degli Stati Uniti in Carolina del Nord